Білоруська футбольна вища ліга 2015 — 25-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Стартував 10 квітня 2015 року та тривав до 8 листопада 2015 року. Титул чемпіона захистив БАТЕ, який за три тури до завершення чемпіонату став достроково чемпіоном Білорусі (вдванадцяте).

Формат 
У чемпіонаті брали участь 14 клубів. З наступного сезону ліга розширилася до 16 клубів, із дивізіону вибувала команда, що посіла 14 місце, натомість лігу поповнили команди, що посіли 1 - 3 місця в Першій лізі.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
 
 
  

Примітки: 
1. Клуб Торпедо-БелАЗ кваліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Білорусі з футболу 2015—2016
Правила розподілу місць у групі: 1) Очки; 2) Очки в особистих зустрічах; 3) Різниця м'ячів в особистих зустрічах; 4) Забиті голи в особистих зустрічах; 5) Забиті голи в особистих зустрічах на виїзді; 6) Різниця м'ячів; 7) Забитих м'ячів.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Білоруська федерація футбола  
 Білоруська Вища ліга на soccerway 
 Календар 2015  

2015
Білорусь
2015 у білоруському спорті